Влади́мир Льво́вич Биншток (, 5 мая 1868 — , Париж) — русско-французский журналист, писатель и переводчик, коллекционер, юрист.

Биография 
Окончил Московский университет, юридический факультет; работал помощником присяжного поверенного и одновременно корреспондентом газеты «Русские ведомости», совмещая юридическую деятельность с журналистикой.

С начала 1890-х годов проживал в Париже, где издавал обзоры новых произведений русской литературы для журнала «Mercure de France», сотрудничал с журналом «Иллюстрированная Россия».

Является одним из основателей и казначеем Профессиональной ассоциации иностранной прессы во Франции, членом бюро Комитета помощи русским писателям и журналистам во Франции, был одним из членов жюри Французской гастрономической выставки (1927), участником Объединения русских адвокатов во Франции.

Похоронен на кладбище в Пуатье, округ Вьен.

25 марта 1933 года, после смерти Бинштока, состоялось торжественное заседание в ассоциации иностранной прессы, посвящённое его памяти.

В декабре 1933 года его коллекция распродана на аукционе в парижском зале Drouot.

Переводчик 

Перевёл полное собрание сочинений Льва Толстого на французский язык. Также перевёл «Подросток» (1902), «Двойник» (1906), «Записки из подполья» (1906), «Братья Карамазовы» и «Дневник писателя» Достоевского, произведения Чехова. Перевёл «Синюю птицу» Метерлинка для Художественного театра, для театра М. А. Чехова пьесу Бергера «Потоп» (1931).

Подвергался критике Толстым как переводчик:«Начало» (духовное) он переводит как le commencement; «сделка» — accommodation, а такое слово есть только в смысле приспособления глаз, а есть слово accomodement. А мы смотрим на книги с уважением. Оно в переводе взвинченное, запутанное, ничего нельзя понять"
После чего 5 ноября 1906 г. Толстой поручает Маковицкому написать письмо П. И. Бирюкову (редактору издания полного собрания сочинений Толстого на французском языке) о скверном переводе Бинштока.

Толстая С. А. поддерживала мнение Толстого о плохом французском переводе Бинштоком сочинений, говорила, что старается их не читать. Тем не менее в отличие от Гальперин-Каминского отдельные места Биншток переводил точнее и избегал сокращений.

Н. Н. Ге объяснял такое качество перевода тем, что Биншток — русский еврей, и не знает по-французски; говорит бойко, но совсем плохо. Он дает переводить кому попало — таким, которые тоже не знают хорошо языков, и поправляет его жена, совсем не знающая по-русски
Главную трагедию видел в том, что именно с этого плохого перевода Бернштока книг Толстого на всемирный французский язык затем их переводили на итальянский, испанский, португальский, мадьярский, турецкий и многие другие языки.

Сочинения 

 Le Premier drame de Maxime Gorki (1901)
 Tolstoï et les doukhobors : faits historiques (1902)
 Dostoievski et la guerre (1915)
 Raspoutine. La fin d’un régime (1918)
 Guerre et paix, pièce en 5 actes et 10 tableaux (1919)
 Histoire du mouvement révolutionnaire en Russie (1920)
 Les Lectures de Dostoievski (1923)
 Raspoutine, drame en deux actes (1923)
 Dostoïevski et Balzac (1924)
 Les Arts et les lettres dans la Russie soviétique (1925)
 Le Mariage russe d’Isadora Duncan (1927)

Труды по юриспруденции 
 Биншток В. Л. Материалы для истории русской тюрьмы (1894)

Примечания

Источники 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Переводчики прозы и драматургии на французский язык